Seddin kan syfta på:

 Seddin, Seddiner See, en ort och kommundel i den tyska kommunen Seddiner See i distriktet Landkreis Potsdam-Mittelmark i förbundslandet Brandenburg.
 Seddin, Gross Pankow (Prignitz), en ort och kommundel i den tyska kommunen Gross Pankow (Prignitz) i distriktet Landkreis Prignitz i Brandenburg.
 Kungsgraven i Seddin, en 3000 år gamla belägen grav i Gross Pankows kommun i Prignitz.
 Seddin, Słupsk landskommun, ett tidigare varv för zeppelinare nära Stolp i Pommern, numera i Słupsk landskommun i Polen.

Se även 
 Seddiner See, kommun i Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
 Neuseddin, huvudorten i kommunen Seddiner See.